Duitsland, ook de Bondsrepubliek Duitsland – Midden-Europees land sinds de eenwording in 1990
De Duitse Bond (1815-1866)
De Noord-Duitse Bond (1867-1871)
Het Duitse Keizerrijk, of het Duitse Rijk (1871-1918)
De Weimarrepubliek (1918-1933)
Nazi-Duitsland (1933-1945)
De Bondsrepubliek Duitsland (1949-1990), ook West-Duitsland genoemd
 Das Erste, of Duitsland 1 – eerste Duitse publieke televisiezender
 ZDF, of Duitsland 2 – tweede Duitse publieke televisiezender
 Duitsland 3 – generieke Nederlandse benaming voor regionale zenders in Duitsland die in Nederland te ontvangen zijn.
 Duitsland (Epcot) – een paviljoen in het Disney-themapark Epcot